Theodor Körner (bondspresident), Oostenrijks generaal en politicus en bondspresident van Oostenrijk 
 Theodor Körner (tekstdichter), Duits tekstdichter